Příjmení Špork (německy Sporck) může znamenat:

 František Antonín Špork (1662–1738), šlechtic a mecenáš umění
 Jan Špork (1600–1679), rakouský generál, otec F. A. Šporka
 Jan Rudolf Špork (1695–1759), kněz a biskup, sběratel umění, synovec F. A. Šporka

 Šporkové